Colette van Aalst (1989), Nederlands voetballer
 Cornelis Johannes Karel van Aalst (1866-1939), Nederlands bankier
 Diederik van Aalst (ca. 1144-1166), Heer van Aalst
 Gerard van Aalst (1896-1965), Nederlands tekenleraar en beeldhouwer
 Hendrik Krayer van Aalst (1869-1933), Nederlands zendeling in Nederlands-Indië
 Iwein van Aalst (ca. 1117-1145), Vlaams ridder en heer van Aalst
 Joost van Aalst (1942), Nederlands marineofficier
 Kees van Aalst (1933), Nederlands beeldend kunstenaar en illustrator
 Simone Dirven-van Aalst (1957), Nederlands politicus
 Wilhelmus Theodorus van Aalst (1856-1927), Nederlands architect

Aalst, van